Евге́ний Самсо́нов:
 Самсонов, Евгений Борисович (1926—2014) — советский гребец. 
 Самсонов, Евгений Петрович (1812—1877) — генерал-майор.